Hangsúly (nyelvészet)
 Hangsúly (zene)